Максименко — украинская фамилия.

Известные носители:

 
 Максименко, Алексей Петрович (1905—1959) — деятель советских спецслужб.
 Максименко, Алина Александровна (род. 1991) — украинская гимнастка.
 
 Максименко, Андрей (род. 1969) — украинский шахматист.
 Максименко, Андрей Владимирович (род. 1969) — российский архитектор.
 Максименко, Артём Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.
 Максименко, Валерий Евгеньевич (род. 1950) — русский космонавт и лётчик-испытатель.
 
 Максименко, Виктор Петрович (в монашестве Евфимий; род. 1975) — священнослужитель РПЦ, избранный для рукоположения в епископа Усманского, викария Липецкой епархии.
 Максименко, Виталий (род. 1990) — латвийский футболист.
 
 Максименко, Денис Петрович (род.1983) — казахстанский хоккеист с мячом.
 Максименко, Дмитрий Павлович (род. 1918) — советский деятель, председатель Кировоградского облисполкома.
 
 Максименко, Илья Архипович (1897—1945) — Герой Советского Союза.
 Максименко, Константин Иванович (род. 1914) — украинский советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Максименко, Максим Александрович (род. 1990) — украинский футболист.
 Максименко, Максимилиан Степанович (1878—1942) — специалист в области электротермии.
 Максименко, Николай Антонович (1924—2016) — советский художник.
 Максименко, Пётр Яковлевич  (1894-1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант. 
 Максименко, Семён Савельевич (1907 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, лауреат Сталинской премии.
 
 Максименко, Фёдор Филиппович (1896—1983) — русский и советский библиотекарь, библиограф, книговед.
 Максименко, Филипп Емельянович (1852—1935) — директор Московского инженерного училища ведомства путей сообщения.

См. также 
 Максименков